Jasnotowate, wargowe (Lamiaceae Lindl., Labiatae Juss.) – rodzina roślin z rzędu jasnotowców (Lamiales Bromhead). Należy do niej ponad 7,2 tysiąca gatunków reprezentujących 236 rodzajów. Występują na całym świecie z wyjątkiem okolic okołobiegunowych. Mają kilka centrów zróżnicowania, przy czym najbardziej charakterystyczne są dla obszaru śródziemnomorskiego. Wiele gatunków z tej rodziny zawiera olejki eteryczne i znalazły zastosowanie w medycynie, kosmetyce oraz jako przyprawy. Liczne gatunki uprawiane są jako rośliny ozdobne, a gatunki drzewiaste dostarczają wartościowego drewna.

Morfologia 
W dawniejszych ujęciach systematycznych do rodziny zaliczano głównie rośliny zielne o charakterystycznie czworodzielnej zalążni i wyniesionym pod nią dnie kwiatowym. Po ustaleniu składu obejmującego jednolitą grupę ze względu na wspólne pochodzenie w rodzinie znalazły się liczne taksony drzewiaste i krzaczaste z tropików o niepodzielonej zalążni, reprezentujące formy bardziej pierwotne w obrębie jasnotowatych.
 Pokrój Rośliny jednoroczne, byliny, krzewy, pnącza (rzadko) i drzewa, zarówno niewielkie, jak i przekraczające 30 m wysokości (teczyna wyniosła). Łodyga jest czterokanciasta u roślin zielnych i młodych pędów roślin drzewiastych. Rośliny zwykle aromatyczne, pokryte gruczołowatymi włoskami. 

 Liście Ulistnienie nakrzyżległe, rzadko skrętoległe (niektóre gatunki Aeollanthus) lub okółkowe. Pozbawione przylistków. Zwykle pojedyncze, czasem okazałe (u Tectona do 35 cm długości), w bardzo różnym stopniu piłkowane lub wcinane, czasem głęboko podzielone (np. lawenda) lub  złożone – trójlistkowe (Cedronella), dłoniasto złożone (niepokalanek) lub pierzasto złożone (Petraeovitex), czasem nawet dwukrotnie pierzasto złożone (niektórzy przedstawiciele rodzaju plektrantus). U wielu przedstawicieli na spodniej stronie liści i na ogonku obecne są pozakwiatowe miodniki.

 Kwiaty Zebrane w kwiatostany wierzchotkowe zwykle dwuramienne, rzadziej jednoramienne, luźne lub silnie skupione w okółkach, zwykle wsparte licznymi przysadkami, czasem powiększonymi i barwnymi. Wierzchotki tworzą złożone wiechy, główki i kłosy. Kwiaty są obupłciowe, zrosłopłatkowe i wyraźnie grzbieciste, czasem wtórnie prawie promieniste. Kielich zrosłodziałkowy, dwuwargowy lub promienisty, 5-ząbkowy. Korona rzadko niemal promienista, zazwyczaj dwuwargowa; warga górna dwudzielna, powstała ze zrośnięcia dwóch płatków; warga dolna trójdzielna, powstała przez zrośnięcie trzech płatków; niekiedy tylko jedna warga – dolna jest dobrze wykształcona. Zwykle cztery pręciki (rzadko 5, 6 lub więcej, do 16), nierównej długości, dwusilne (wyjątkowo u szałwii występują tylko dwa pręciki). Słupek zwykle dwukrotny, zalążnia złożona z dwóch owocolistków, u wielu rodzajów już w czasie kwitnienia głęboko przedzielona fałszywą przegrodą na cztery guzki, w środku których osadzona jest szyjka słupka, zwykle o dwudzielnym znamieniu. U podstawy zalążni znajduje się pierścieniowaty miodnik. 

 Owoc U przedstawicieli o zalążni niepodzielonej pestkowiec z 4 nasionami, u reszty czterodzielna rozłupnia, rozpadająca się na cztery pojedyncze rozłupki. Owoce ukryte są zwykle w trwałym kielichu. W przypadku rodzaju Hoslundia kielich podczas owocowania mięśnieje.

Systematyka 
 Pozycja systematyczna według APweb (aktualizowany system APG IV z 2016)
Jedna z rodzin jasnotowców reprezentujących grupę astrowych w obrębie dwuliściennych właściwych: 

 Pozycja systematyczna według APweb (aktualizowany system APG IV z 2016)

 Podział rodziny według APweb
Do rodziny zalicza się 236 rodzajów grupowanych w 10–12 podrodzin.

Podrodzina Prostantheroideae Luersson (syn. Chloanthaceae Hutchinson)

Podrodzina Callicarpoideae Bo Li & Olmstead
 Callicarpa  L. – pięknotka

Podrodzina Viticoideae Briquet (syn. Viticaceae Jussieu)
 Pseudocarpidium  Millspaugh
 Teijsmanniodendron  Koorders
 Vitex  L. – niepokalanek

Podrodzina Symphorematoideae Briquet (syn. Symphoremataceae Wight)
 Congea  Roxburgh
 Sphenodesme  Jack
 Symphorema  Roxburgh

Podrodzina Nepetoideae (Dumortier) Luersson

Podrodzina Tectonoideae Bo Li & Olmstead
 Tectona  L. f. – teczyna

Podrodzina Premnoideae Bo Li, Olmstead & Cantino
 Cornutia  L.
 Gmelina  L.
 Premna  L.

Podrodzina Ajugoideae Kosteletzky

Podrodzina Peronematoideae Bo Li, Olmstead & Cantino
 Garrettia  H. R. Fletcher
 Hymenopyramis  Griffith
 Peronema  Jack
 Petraeovitex  Oliver

Podrodzina Scutellarioideae (Dumortier) Caruel
 Holmskioldia  Retzius
 Renschia  Vatke
 Scutellaria  L. – tarczyca
 Tinnea  J. D. Hooker
 Wenchengia  C. Y. Wu & S. Chow

Podrodzina Cymaroideae Bo Li, Olmstead & Cantino
 Acrymia  Prain
 Cymaria  Bentham

Podrodzina Lamioideae Harley

 Pozycja w systemie Reveala (1993–1999)
Gromada okrytonasienne (Magnoliophyta Cronquist), podgromada Magnoliophytina Frohne & U. Jensen ex Reveal, klasa Rosopsida Batsch, podklasa jasnotowe (Lamiidae Takht. ex Reveal), nadrząd Lamianae Takhtajan, rząd jasnotowce (Lamiales Bromhead), podrząd Lamiineae Bessey in C.K. Adams, rodzina jasnotowate (Lamiaceae Lindl.).

 Pozycja w systemie Takhtajana (1997)
Gromada okrytonasienne, klasa Magnoliopsida, podklasa jasnotowe (Lamiidae), nadrząd Lamianae, rząd jasnotowce (Lamiales), rodzina jasnotowate (Lamiaceae).

 Pozycja w systemie Cronquista (1981)
Gromada okrytonasienne, klasa Magnoliopsida, podklasa Asteridae, rząd jasnotowce (Lamiales), rodzina jasnotowate (Lamiaceae).

Uwagi

Przypisy